Poplar River (engl. für „Pappel-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse

in Kanada:
 Poplar River (Fawn River), Nebenfluss des Fawn River südlich von Fort Severn in der Provinz Ontario
 Poplar River (Missouri River), Nebenfluss des Missouri River bei Poplar in der Provinz Saskatchewan und im US-Bundesstaat Montana
 Poplar River (Winnipegsee), Zufluss des Winnipegsee bei Poplar River in den Provinzen Ontario und Manitoba 

in den Vereinigten Staaten:
 Poplar River (Lost River), Nebenfluss des Lost River nahe Brooks im Bundesstaat Minnesota
 Poplar River (Missouri River), Nebenfluss des Missouri River bei Poplar im Bundesstaat Montana und in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Poplar River (Oberer See, Minnesota), Zufluss des Oberen Sees bei Lutsen im Bundesstaat Minnesota
 Poplar River (Oberer See, Wisconsin), Zufluss des Oberen Sees in der Town Cloverland im Bundesstaat Wisconsin

Siehe auch:
 Poplar River First Nation, in Manitoba, Kanada